Dans la mythologie grecque, Philotès est une déesse personnifiant l'Amour sexuel.
 Philotes est un genre de lépidoptères nord-américains.